Katoto peut faire référence à :

Patronyme 

 Marie-Antoinette Katoto (née en 1998), footballeuse internationale française ;
 Raphaël Katebe Katoto (né en 1944), homme d'affaires congolais.

Toponymes 

 , rivière congolaise ;
 , rivière zambienne ;
 , rivière malawienne.

Voir aussi 

 Katogo
 Katolo